SHF är en förkortning som kan ha flera betydelser:
Super High Frequency
Svenska Heraldiska Föreningen
Svenska Havsforskningsföreningen
Sveriges Hembygdsförbund